Ambodinonoka (Atsinanana), een plaats en gemeente in de regio Atsinanana in Madagaskar
 Ambodinonoka (Vatovavy-Fitovinany), een plaats en gemeente in de regio Vatovavy-Fitovinany in Madagaskar